Замок Низа () — средневековый замок во фрегезии Носса-Сеньора-да-Граса поселка Низа округа Порталегри Португалии. Ныне часть туристического региона "Сан-Мамеде", известного своим сыром и термальными источниками.

История
Поселок Низа удалось (с конца XIII века - Низа-а-Велья) был образован еще до прихода римлян на полуостров в месте к северо-востоку от нынешнего расположения поселения. Известно, что в Низа-а-Велье существовал старинный замок, по-видимому, со времен христианской Реконкисты на Пиренейском полуострове. Король Саншу II (1223-1248) выдал поселку фуэрос.

После смерти Афонсу III (1248-1279) его старший сын Афонсу не принял решения отца передать престол его младшему брату Динишу (1279-1325) и начал укреплять свои владения в Каштелу-ди-Види (1280). Афонсу призвал жителей Низа-а-Вельи поддержать его претензии на престол, но поселенцы заявили о лояльности Динишу. Тогда войска Афонсу совершили рейд против Низа-а-Вельи, сожгли деревню и разрушили замок.

После разрешения кризиса престолонаследия Диниш, в знак признательности жителям Низы, приказал заново отстроить поселок на новом месте и восстановить замок (1290). Отныне новое поселение стало называться просто Низа. Работы по восстановлению деревни и её укреплении велись под контролем магистра тамплиеров в Португалии Лоренсу Мартиньша и были завершены шесть лет спустя (1296). После ликвидации ордена его владения (в том числе Низа) были переданы Ордену Христа (1319).

Преемник Диниша король Афонсу IV (1325-1347) укрепил деревни Каштелу-Бранку и Низа новыми стенами, работы финансировались за счет поступлений от налога на урожай, а также остатка средств от строительства больниц и выморочного имущества.

В ходе кризиса 1383-1385 годов Низа и её замок поддержали Ависский орден.

В начале XVI века, во времена правления короля Мануэля I (1495-1521), оборонительные сооружения Низы были подробно описаны в "Книге крепостей" (1509). В этот период деревня получила новый фуэрос и стала управляться советом жителей.

Во время войны за испанское наследство Низа была оккупирована в течение нескольких дней испанскими войсками (июнь 1704 года), что привело к повреждению оборонительных укреплений. К середине XIX века замок и укрепления поселка пришли в запустение.

4 июля 1922 года руины замка были объявлены национальным памятником.

Архитектура
От замковых укреплений на сегодняшний день сохранились участок гранитной стены, усиленной башнями, барбакан и двое из шести ворот - Porta-da-Vila, с двумя зубчатыми башнями по бокам, и Porta de Montalvão.

Ссылки 
 Inventário do Património Arquitectónico (DGEMN) 
 Instituto Português de Arqueologia

Замки Португалии